Андрєєв Володимир Антонович — український художник і гравер.
 Андреєв Володимир Вадимович — російський дипломат.
 Андрєєв Володимир Володимирович — український хокеїст і тренер.
 Андрєєв Володимир Іванович — український живописець.
 Андрєєв Володимир Олександрович — радянський адмірал.
 Андрєєв Володимир Олексійович (1930—2020) — радянський і російський актор театру і кіно, режисер, Народний артист СРСР.